Mužská čtyřhra Brisbane International 2017 probíhala v první polovině ledna 2017. Do deblové soutěže brisbaneského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl druhý nasazený finsko-australský pár Henri Kontinen a John Peers, jehož členové v úvodním kole prohráli s dvojicí tvořenou singlisty z první světové desítky, Keiem Nišikorim a Dominicem Thiemem.

Vítězem se stal nenasazený australský pár Thanasi Kokkinakis a Jordan Thompson, který ve finále zdolal lucembusko-americkou dvojici Gilles Müller a Sam Querrey výsledkem 7–6 a 6–4. Oba šampioni, startující na divokou kartu, si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první trofej na okruhu ATP Tour, když v této úrovni tenisu odehráli premiérové finále kariéry. Kokkinakis se vrátil na profesionální túru po 15měsíční přestávce způsobené poraněním ramene, které měl operované.

Nasazení párů 
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (čtvrtfinále)
  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin ''(semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brisbane International 2017